Ряза́нь — город в России. Также может означать:

Географические объекты 

 Рязань (Резань) — в древнерусских летописях название местности между Залесьем, Киевской Русью и Диким полем, на территории которой впоследствии было основано Рязанское княжество. Сегодня упоминается прежде всего как синоним Рязанской области.
 Рязань — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Рязань — деревня в Череповецком районе Вологодской области. 
 Рязань — деревня в Одинцовском районе Московской области. 
 Рязань — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области. 
 Рязань — деревня в Кимрском районе Тверской области.

Военные аппараты 
 «Рязань» — подводная лодка класса РПКСН проекта 667БДР «Кальмар».
 «Рязань» — бомбардировщик Ту-95МС, базирующийся на военном аэродроме Дягилево на территории Рязани.

Спортивные клубы 
 «Рязань» — баскетбольный клуб.
 «Рязань» — футбольный клуб, существовал в 1995—2009 годах.
 «Рязань» — футбольный клуб, основан в 2010 году, до 2014 года носил название «Звезда».
 «Рязань» — хоккейный клуб.
 «Рязань-ВДВ» — женский футбольный клуб.

Транспортные объекты 
 Рязань I — железнодорожный вокзал восточного направления города Рязани.
 Рязань II — железнодорожный вокзал южного направления города Рязани.

Другое 

 Рязань — просторечное русское название процессоров AMD Ryzen.

См. также 
 Большая Рязань
 Малая Рязань